A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Missouri:

 , uma fragata que serviu de 1842 a 1843.
 , um couraçado pré-dreadnought da Classe Maine que serviu entre 1903 a 1922.
 , um couraçado da Classe Iowa que serviu de 1944 a 1992; atualmente um navio-museu no Havaí.
 , um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2010.